A bajnoki címet sorozatban másodszor a Debrecen szerezte meg, míg papíron a Vasas és a Pápa esett ki. Mivel azonban a Fradi nem kapott licencet, a Vasas indulhatott az élvonalban a Ferencváros helyett.

A végeredmény 

A bajnok Debreceni VSC játékosai:
Csernyánszki Norbert (27/0), Sandro Tomić (3/0, horvát), kapusok,
Bernáth Csaba (22/0), Igor Bogdanović (17/8, szerb), Böőr Zoltán (10/0), Bojan Brnović (25/9, szerb), Dombi Tibor (26/0), Dzsudzsák Balázs (10), Éger László, (21/2), Ferenczi István (11/5), Halmosi Péter (26/7), Hegedűs Gyula (4/0), Franciel Hengemühle (1/0, brazil-német), Georgi Hristov (2/0, macedón), Jeremiás Gergő (3/0), Kerekes Zsombor (1/0, szerbiai), Kiss Zoltán (18/2), Komlósi Ádám (17/0), Madar Csaba (24/0), Máté Péter (25/5), Mészáros Norbert (9/0), Nikolov Balázs (7/1), Sándor Tamás (27/5), Ibrahima Sidibe (28/18, szenegáli), Szabó Ottó (6, szlovákiai), Szatmári Csaba (20/0), Virág Béla (16/1), Dragan Vukmir (12/0, szerb)

Vezetőedző: Supka Attila

Kereszttáblázat

Díjak

Fordulók 
1–3. forduló

4–6. forduló

7–9. forduló

10–12. forduló

13–15. forduló

16–18. forduló

19–21. forduló

22–24. forduló

25–27. forduló

28–30. forduló

Helyezések fordulónként 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Góllövőlista

Források 
 IFFHS
 Nemzeti sport

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1